Шамбон — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Шамбон — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Шамбон — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Шамбон — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара.

Персоналии 
 Шамбон, Жан-Батист-Алексис (1875—1948) — католический прелат, архиепископ Токио.
 Шамбон, Леон-Туссен-Жан-Клеман (1905—1987) — католический прелат, епископ Босангоа.
 Шамбон, Моисей Власиевич (1871—1945) — преподаватель французского языка, педагог, коллежский советник, фотограф-любитель.
  (; 1748—1826) — французский врач, мэр Парижа.
 Шамбон, Пьер (род. 1931) — французский учёный.
 Шамбон, Эмиль — швейцарский художник и мастер по гравюре.

См. также 
 Шамбон-ла-Форе — коммуна во Франции, департамент Луаре.
 Шамбон-ле-Шато — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Шамбон-Сент-Круа — коммуна во Франции, департамент Крёз.
 Шамбон-сюр-Вуэз — коммуна во Франции, департамент Крёз.
 Шамбон-сюр-Долор — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Шамбон-сюр-Лак — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Шамбон-сюр-Сис — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.

Примечания